Le Grand Large, plan d'eau artificiel près de Mons en Belgique.
 Le Réservoir du Grand-Large, lac artificiel le long du canal de Jonage, dans le parc de Miribel-Jonage dans l'Est lyonnais.
 Le Grand Large, voilier construit par les chantiers Edel à partir de 1962.
 Au grand large, titre d'une pièce de Sutton Vane.